De Verbandsliga Hamburg 2002/03 was het 58ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. 

Harburger TB 1865 werd kampioen maar verzaakte aan promotie en trok zijn teams zelfs terug uit de Verbandsliga en ging volgend seizoen in de Bezirksliga spelen. Hierdoor promoveerde Victoria Hamburg rechtstreeks. TSV Sasel en Wedeler TSV namen nog aan de promotie-eindronde deel. Beide clubs konden deze ook afdwingen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2002/03